Ауссем () — фамилия.

Известные носители 
 Ауссем, Владимир Христианович () (1882(?) — после 1936) — советский государственный и военный деятель.
 Ауссем, Отто Христианович (1875—1929)  — советский государственный и дипломатический деятель, революционер.
 Ауссем, Цилли () (1909—1963) — немецкая теннисистка, чемпионка Германии 1927, 1930 и 1931 годов.